El término Lanfranco puede referirse a:
Lanfranco, arquitecto lombardo del .
Lanfranco (f. 1089), arzobispo de Canterbury.
Lanfranco Beccari (1124-1198), obispo de Pavía.
Giovanni Lanfranco, pintor italiano del .
Paolo Lanfranco, escritor paraguayo contemporáneo.
Fabiola Lanfranco Noriega psicoterapeuta boliviana